«СКА-Варяги» — молодёжная хоккейная команда из посёлка им. Морозова, Ленинградская область. Выступает в Чемпионате Молодёжной хоккейной лиги. Домашние матчи проводит на ледовой арене «Хорс». Команда создана в 2014 году на базе хоккейной школы «Варяги» и с сезона 2014/2015 входит в систему ХК СКА (Санкт-Петербург).

История 
В апреле 2018 года юниор Кирилл Будько в качестве защитника выступил за Юниорскую сборную Украины по хоккею (Первый дивизион группы B), которая победила в чемпионате.

Результаты выступления в Первенстве МХЛ и НМХЛ 
 И — количество проведенных игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме, ВБ — выигрыши в послематчевых буллитах, ПО — проигрыши в овертайме, ПБ — проигрыши в послематчевых буллитах, П — проигрыши в основное время, О — количество набранных очков, Ш — соотношение забитых и пропущенных голов, РС — место по результатам регулярного сезона

Главные тренеры и руководство клуба

Руководство клуба 
 Президент — Захаров, Денис Викторович
 Директор — Винокуров, Сергей Николаевич
 Спортивный директор — Ращенко, Вячеслав Игоревич

Текущий тренерский штаб 
 Главный тренер — Валерий Афанасьев
 Тренер — Щербина Александр Александрович
 Тренер — Буханко Антон Андреевич
 Тренер — Анисимов Максим Андреевич
 Тренер вратарей — Бучельников Владимир Викторович
 Тренер по ОФП — Чалышев Дмитрий Валерьевич

Участники Кубка Поколения

Клубные цвета

Арена 
Домашняя арена клуба — Ледовая арена «Хорс» (760 мест). В сезонах 2018/19 и 2019/20 — СК «Хоккейный город» в Невском районе Санкт-Петербурга (недалеко от Ледового дворца).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ХК «СКА-Варяги»
 «СКА-Варяги» на 78sport.ru

Клубы МХЛ
Хоккейные клубы России
Спортивные клубы Ленинградской области
Хоккейные клубы, основанные в 2014 году
Всеволожский район